Шиппи:

 Шиппи — безалкогольный прохладительный напиток.
 Шиппи, Томас Алан (род. 1943) — английский литературовед, филолог и писатель.